Logroñés se refiere a varios artículos:

Gentilicio 
 De Logroño, la capital de la comunidad autónoma española de La Rioja;

Clubes de fútbol de esta ciudad 
 Asociación Deportiva Fundación Logroñés, ya desaparecido;
 Club Deportivo Logroñés, histórico club que militó 9 temporadas en la Primera División, ya desaparecido;
 Logroñés Club de Fútbol, antiguo Recreación de La Rioja, ya desaparecido;
 Unión Deportiva Logroñés, que milita en la Primera RFEF;
 Sociedad Deportiva Logroñés, que compite en la primera RFEF.